Il doppio del Brașov Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pere Riba e Pablo Santos non hanno difeso il titolo del 2009.

Flavio Cipolla e Daniele Giorgini hanno battuto in finale Radu Albot e Andrei Ciumac 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Alex Satschko /  Goran Tošić (quarti di finale)
 Andreas Haider-Maurer /  Philipp Oswald (semifinali)

 Flavio Cipolla /  Daniele Giorgini (campioni) 
 Francesco Aldi /  Alessio di Mauro (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Brașov Challenger 2010